Финка Виста Ермоса има више значења:

 Финка Виста Ермоса (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Финка Виста Ермоса (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику